Es gibt mehrere Orte namens Benninghausen:

 ein Stadtteil von Lippstadt, siehe Benninghausen
 ein Ortsteil von Burscheid
 ein Ortsteil von Wipperfürth, siehe Benninghausen (Wipperfürth)
 ein Ortsteil von Kierspe
Siehe auch:
 Bennighausen
 Benninghaus